Jungle Love («Любовь в джунглях») — тринадцатая серия четвёртого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 25 сентября 2005 года на канале FOX.

Сюжет 
Крис взволнован тем, что скоро он станет новичком (англ.) в старшей школе. Джо рассказывает ему о ритуалах «прописки», обещая, что его будут бить вёслами. Действительно, так и происходит, причём в избиении принимает участие сам мэр города.

Крис спрашивает, как ему быть, у Брайана, и тот рассказывает ему о своей службе в Корпусе Мира. Крис решает записаться в этот Корпус и отправляется в Южную Америку, где очень быстро обретает популярность у аборигенов. Вскоре Крис случайно женится на дочери вождя.

Тем временем Питер устраивается на работу на Пивоварню Потакет. Питер не может устоять перед своей тягой к алкоголю, поэтому регулярно понижается в должности, вплоть до подчинённого Опая (Opie) — умственно неполноценного, который даже внятно говорить не может.

Узнав о женитьбе Криса, семья немедленно отправляется в Южную Америку. По прибытии Питер строит из себя миллионера, имея в кармане всего 37 долларов, при этом он расплачивается с аборигенами монетами в 5 и 10 центов. Крис на это заявляет, что отец использует местных жителей, чтобы избавиться от своих проблем (using the natives to escape his troubles), на что Лоис справедливо замечает, что и сам Крис занимается тем же самым.

Крис решает вернуться в США и прощается со своей молодой женой. Племя воспринимает эту новость негативно и устраивает погоню за Гриффинами. Семье удаётся сбежать на гидросамолёте, но они забывают Мег, оставив её на растерзание разъярённым аборигенам.

Создание 
Автор сценария: Марк Хентеманн.

Режиссёр: Сет Кирсли.

Приглашённые знаменитости: Кэрри Фишер (в роли Анжелы), Джей Мор (в роли Винни) и Уилл Феррелл (камео).

Интересные факты

Ссылки на культурные явления 
 Также Jungle Love может означать:
 Песню 1977 года с альбома  группы ;
 Песню 1984 года с альбома  группы «The Time».
 Во время сцены избиения Криса вёслами звучит песня «No More Mr. Nice Guy» (1973) Элиса Купера, что в целом является отсылкой к фильму «Под кайфом и в смятении».
 На дискотеке аборигенов звучит песня  (1984) группы «Wham!»
 Финальный побег Гриффинов на гидросамолёте — пародия на фильм «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981).
 Сцена со Стьюи и фраза "Никто не возьмёт тебя на работу." — точная сцена из фильма «Тутси» (англ. ) c Дастином Хоффманом, где он играет безработного актёра-неудачника, переодевшимся в женщину ради роли.
 Музыкальная сцена про гастроли Стьюи с группой "Моя левая нога", где он изображал парализованного и танцевал одной ногой, отсылка к фильму «Моя левая нога» (, 1989). Фильм основан на жизни ирландца Кристи Брауна, писателя и художника, рождённого с церебральным параличом и имевшего возможность писать и рисовать лишь пальцами одной ноги.
 Стьюи очень не понравился фильм «Колдунья» (англ. «», 2005) с Уиллом Ферреллом в главной роли. В свою очередь, это ремейк сериала Моя жена меня приворожила (англ. , с 1964 по 1972), уже упоминавшегося в серии The Cleveland-Loretta Quagmire, где эпизод из него смотрел Кливленд.

Мелочи 
 Эпизодическая корова упоминалась в серии Boys Do Cry.

Ссылки 
  
 http://www.kinofilms.org/serial/1693_Family_Guy/seasons/4/13/

Серии «Гриффинов»